Hiro est un prénom japonais très fréquent ; il désigne entre autres les personnalités suivantes :
 hiro, nom de scène de Hiroko Shimabukuro, chanteuse japonaise, membre du groupe SPEED ;
 Hiro, photographe américain ;
 Hirohito, empereur ;
 Hiro Mashima, mangaka auteur de la série Fairy Tail ;
 Hiro Kanagawa, acteur japonais ;
 Hiro Nakamura, un personnage de fiction de la série Heroes ;
 Hiro Hamada, un personnage fictif du film Les Nouveaux Héros ;
 Hiro est le nom d'un des ninjas jouables ainsi que le héros principal du jeu Mini Ninjas ;
 Hiro, chanteur et rappeur français d'origine congolaise ;
Hiro, personnage principal du manga et anime Darling in the Franxx.

Hiro est un prénom de Nouvelle-Calédonie.

Divers :
 Hiro, arsenal japonais ;
 Hiro, série de modèles d'avions de chasse japonais ;
 Hiro, chanson du rappeur Soprano.